Henryk Kapiszewski (1859–1922), radca sądowy, prokurator, właściciel ziemski
 Henryk Kapiszewski (1899–1964), prawnik i historyk, archiwista, działacz harcerski